Трипуть — фамилия. Известные носители:
 Трипуть, Александр  Чеславович (1982—2022) – белорусский спортсмен-паралимпиец, бронзовый призёр Летних Паралимпийских игр 2016.
 Трипуть, Мечислав (родился 1 января 1940 года в Загуже) – польский химик, профессор химической технологии и неорганической химии.

См. также 
 Трипутень